Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 840 dans le monde.

 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 840 en France
  dans certains départements, en France
 Route européenne 840 en Italie